Епіна́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 55 км на південний захід від Діжона, 80 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1085 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2273,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Епінак на сайті французького Національного інституту географії
 Історія муніципалітету Епінак
 [ Розташування муніципалітету Епінак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара